Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique ;
 Astronomie infrarouge.
 Infrarouge est une émission de la Radio télévision suisse (RTS) ;
 Infrarouge est un roman de Nancy Huston paru en 2010 ;
 Infrarouge est aussi une émission de télévision française diffusée sur France 2, dans laquelle sont diffusés des films documentaires.